Ender III - Xenocidio (Xenocide) – romanzo del 1991
 Xenocide – videogioco del 1987 per Apple IIGS e DOS